Příjmení Barron nese více různých osobností:

 John Shepherd-Barron (1925–2010) – skotský vynálezce bankomatu
 Kenny Barron (* 1943) – americký jazzový klavírista, hudební skladatel a pedagog
 Ronnie Barron (1943–1997) – americký zpěvák, herec, varhaník a klávesista
 Thom Barron (* 1971) – německý model a pornoherec